Военно-воздушные силы Латвии () — один из видов вооруженных сил Латвии.

Структура 
Авиационная база ВВС ()
 Штаб авиабазы ()
 Эскадрилья наблюдения за воздушным пространством ()
 Авиационная эскадрилья ()
 Дивизион ПВО ()

Пункты базирования 
 ВВБ Лиелварде
 ВВБ Даугавпилс
 ВВБ Резекне

Боевой состав

Техника и вооружение

Противовоздушная оборона 

Шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (вертолётов и самолётов) противника. Разработан в Швеции компанией Bofors Defence (в настоящее время Saab Bofors Dynamics). Поставлен ВВС Латвии в количестве 18 единиц.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Знаки различия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Латвии
 Фотографии летательных аппаратов ВВС Латвии
 Latvian aviation, 1918—1940

Латвия
Вооружённые силы Латвии